Als Mutter-Heimat-Statue (, Skulptura «Rodina-mat») werden Statuen bezeichnet, die zum Gedenken an den Sieg der sowjetischen Streitkräfte im Deutsch-Sowjetischen Krieg errichtet wurden: 

 Mutter-Heimat-Statue (Wolgograd), eine Kolossalstatue in Wolgograd
 Mutter-Heimat-Statue (Kiew), eine Kolossalstatue in Kiew
 eine Statue auf dem Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof in Sankt Petersburg
 eine Statue auf dem Sowjetischen Ehrenmal in der Schönholzer Heide in Berlin, siehe Sowjetisches Ehrenmal (Schönholzer Heide)
 eine Statue des (2022 abgerissenen) Siegesdenkmals in Riga

 Siehe auch 
 Liste der höchsten Statuen